Дарси Роуз Бирнс (; род. , Лос-Анджелес) — американская актриса.

Биография 
Дарси Роуз Бирнс родилась 4 ноября 1998 года в Лос-Анджелесе, штат Калифорния, США. Отец — актёр Си Джей Бирнс, мать — актриса Кэти Д’Арси.

Дарси дебютировала в кино в 2003 году, получила известность благодаря роли Эбби Карлтон в телесериале «Молодые и дерзкие». Озвучивала персонажей мультсериалов «Клуб Винкс: Школа волшебниц», «Легенда о Корре», «София Прекрасная».

Фильмография

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт